Maximiliano I de Baviera (nacido Maximiliano José María; Schwetzingen, 27 de mayo de 1756 - Múnich, 13 de octubre de 1825), también llamado Maximiliano I José, fue el primer rey de Baviera entre los años 1806 y 1825. Pertenecía a la casa de Wittelsbach, por lo que se convirtió en el primer rey de dicha casa real. Fue elector de Baviera desde 1799, hasta su ascenso al trono. Por vía paterna, era descendiente del duque Cristián III de Zweibrücken-Birkenfeld,    y por vía materna, era descendiente de un elector palatino, Carlos III Felipe de Neoburgo.

Biografía 
Fue cuidadosamente educado bajo la supervisión de su tío, el Duque Cristián IV de Zweibrücken-Birkenfeld. Fue Conde de Rappoltstein en 1776 y entró en 1777 al servicio del ejército francés, ascendiendo rápidamente a coronel del Corps d'Alsace. Entre 1782 y 1789 estuvo destinado en Estrasburgo, pero al estallar la Revolución francesa, cambió sus servicios a Francia por Austria, tomando parte en las campañas de la Guerra de la Convención.

El 1 de abril de 1795 sucedió a su hermano, Carlos II Augusto, como Duque de Zweibrücken, y el 16 de febrero de 1799 fue nombrado Elector de Baviera, Conde Palatino del Rin y Duque de Berg al extinguirse la línea Sulzbach con la muerte sin descendencia del elector Carlos Teodoro.

Sus simpatías por Francia y las ideas de la Ilustración caracterizaron su gobierno desde el principio. En la primera organización ministerial destacó el Conde Maximiliano José de Montgelas, quien, tras entrar en desgracia con Carlos Teodoro, recobró su posición como secretario privado de Maximiliano José, teniendo una gran influencia sobre él, una influencia ilustrada y francesa a la vez. Se fomentaron la agricultura y el comercio, se reformaron las leyes, se promulgó un nuevo código penal, se equilibraron las tasas y los impuestos sin tener en cuenta los tradicionales privilegios, mientras que un gran número de casas religiosas fueron suprimidas y sus ingresos utilizados para la educación y otros propósitos. Cerró la Universidad de Ingolstadt en 1800, trasladándola a Landshut.

En política exterior, Maximiliano fue hasta 1813 el principal aliado alemán de Napoleón, cimentándose la relación con el matrimonio de la mayor de sus hijas con Eugenio de Beauharnais. Por ello fue recompensado en el Tratado de Presburgo de 1805, donde se determina que recibe el título real e importantes adquisiciones territoriales en Suabia y Franconia. Asumió el título de Rey el 1 de enero de 1806. En marzo cedió el Ducado de Berg a Napoleón.

El nuevo Rey de Baviera era el más importante de los príncipes que formaban la Confederación del Rin y permaneció junto a Napoleón hasta la batalla de Leipzig, cuando se decidió a firmar el Tratado de Ried (1813) que garantizaba la integridad de su reino a cambio de abandonar al emperador francés y unirse a los aliados. A pesar de ello, por el primer Tratado de París (3 de junio de 1814) tuvo que devolver el Tirol a Austria como cambio por quedarse con el obispado de Wurzburgo. Durante el Congreso de Viena, Maximiliano también hubo de hacer otras concesiones a Austria, como Salzburgo y los territorios del Inn y el Hausruck a cambio del Palatinado occidental. El Rey luchó duro para garantizar la integridad de los territorios bávaros confirmados en Ried, pero lo más que pudo conseguir fue una garantía de Metternich en el asunto de la sucesión de Baden, algo destinado al fracaso.

Durante el Congreso y después del mismo, Maximiliano se opuso fuertemente a la reconstrucción de Alemania, algo que dañaría peligrosamente la independencia de Baviera, y fue su insistencia en el principio de soberanía que dejase reinar a los príncipes alemanes lo que contribuyó poderosamente a la creación de la Confederación Germánica. El Acta Federal del Congreso de Viena fue proclamada en Baviera como un tratado internacionalː en parte era un seguro para impedir cualquier interferencia de la dieta federal en los asuntos internos de Baviera; y en otra parte, daría unidad a sus heterogéneos territorios.

En 1818 concedió a su pueblo una constitución liberal. Montgelas, que se había opuesto a esta concesión, había caído en desgracia en los años previos. Maximiliano firmó en 1817 un concordato con Roma, por el que los poderes del clero, largamente discutidos durante la administracioón de Montgelas, fueron restaurados. 

En su vida privada Maximiliano era amable y sencillo. Le gustaba pasear por las calles de la capital en bourgeois y mantenía conversaciones con gente de todas las categorías sociales, saludando a todos con gran afecto.

Matrimonios e hijos 

Maximiliano se casó en dos ocasiones y tuvo un total de doce hijos:

Su primer matrimonio fue con Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt, hija del príncipe Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt (1765-1796), en Darmstadt el 30 de septiembre de 1785.

 Luis (1786-1868), casado con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen.
 Augusta, duquesa de Leuchtenberg (1788-1851), casada con Eugenio de Beauharnais, hijo adoptivo de Napoleón.
 Amalia (1790-1794).
 Carlota, Emperatriz de Austria (1792-1873), esposa del rey Guillermo I de Wurtemberg, y después del emperador Francisco I de Austria.
 Carlos (1795-1875). Casado morganáticamente en dos ocasiones.

Su segundo matrimonio fue con Carolina Guillermina de Baden, hija del Príncipe heredero Carlos Luis de Baden (1776-1841), en Karlsruhe el 9 de marzo de 1797.

 Maximiliano José (1800-1803).
 Isabel Luisa ("Elise") (1801-1873), esposa de Federico Guillermo IV de Prusia.
 Amalia Augusta (1801-1877), esposa de Juan I de Sajonia, gemela de la anterior.
 Sofía (1805-1872), esposa del Archiduque Francisco Carlos de Austria.
 María Ana (1805-1877), esposa de Federico Augusto II de Sajonia, gemela de la anterior.
 Ludovica (1808-1892), casada con Maximiliano, Duque en Baviera.
 Maximiliana Josefa Carolina (1810-1821).

Ancestros

Enlaces externos 

Reyes de Baviera de la dinastía Wittelsbach
Duques de Jülich
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Grandes maestres de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Legión de Honor
Casa de Palatinado-Zweibrücken
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Caballeros grandes cruces de la Orden de San José
Condes palatinos de Neoburgo
Condes palatinos de Sulzbach
Electores de Baviera
Condes Palatinos de Zweibrücken
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Fallecidos en Múnich
Nacidos en Schwetzingen